Publius Valerius Flaccus är ett namn som burits av flera romare:

* Publius Valerius Flaccus (konsul), romersk politiker, konsul 227 f.Kr.
 Publius Valerius Flaccus (legat), romersk militar och diplomat 
 Publius Valerius Flaccus (åklagare), romersk politiker, åklagare i rättegången mot Gaius Papirius Carbo